Фестиваль «Русские сезоны» — ежегодный фестиваль дизайна, посвященный русской культуре в дизайне. Полное название: «Фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны».

Описание 
Фестиваль впервые проведен в 2015 году. Основатель и президент фестиваля — российский дизайнер Дарья Мациевская. Фестиваль проводится ежегодно при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Свою миссию фестиваль формулирует как «интеграция русских культурных традиций в современный дизайн, объединение профессионалов индустрии дизайна, моды, промышленности и бизнеса, открытие и поддержка новых имен».
Эмблемой «Русских сезонов» является стилизованное яйцо Фаберже с алмазной сеткой, которое призвано олицетворить виртуозность исполнения, свойственную русским мастерам, а также символизирует возрождение российской индустрии дизайна и моды.

Программа фестиваля 
Основную часть программы «Русских сезонов» традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории.  В разные годы проведения фестиваля в экспозицию выставок входили одежная группа, аксессуары, изделия российских народных промыслов, ювелирные украшения, предметы интерьера, домашний текстиль.С 2016 года партнером и основной площадкой фестиваля является ЦУМ.
В 2017 году фестиваль совместно с Минпромторгом России провел конкурс молодых российских дизайнеров моды, интерьера и посуды. Победители конкурса получили возможность совместно с российскими фабриками разработать изделия, которые были представлены на экспозиции в мае 2017 года.

Участники 
В 2015-2017 годах среди спикеров круглых столов и дискуссий фестиваля были Денис Мантуров, Виктор Евтухов, Михаил Куснирович, Денис Симачёв, Татьяна Михалкова, Наталья Туровникова, Ольга Вильшенко, Наталья Гольденберг, Вика Газинская, Ольга Дудина.
В 2015—2017 годах на фестивале были представлены работы молодых российских дизайнеров, в том числе из Высшей школы народных искусств, Британской высшей школы дизайна, с Факультета дизайна НИУ ВШЭ и других.
Также в 2017 году на фестивале были представлены изделия более 30 российских фабрик.

Акселератор Seasons Tech 
В 2019 году компания «Русские сезоны» при содействии негосударственного института развития «Иннопрактика» запустила акселерационную программу поддержки и развития российских инновационных проектов в области легкой промышленности «Seasons Tech».

Программа Seasons Tech состоит из 8-ми образовательных интенсивов, цель которых — передача знаний и формирование навыков для создания и продвижения продукта.

В ходе программы участники получают профессиональную экспертную помощь, содействие в координации всех этапов разработки проектов и тестирования продуктов, знакомятся с индустриальными партнерами и ведущими экспертами легкой промышленности и инноваций по трем трекам на выбор: Technology Push/ MVP, Technology Push/ Market Fit и Market Pull.

В финале участники презентуют свои проекты, трое лучших, по мнению экспертного жюри, получают гранты на развитие.

Победители программы «Seasons Tech» 2019:

 «4Blind» / Беломоев Федор – Коммуникационное устройство для людей с ОВЗ по зрению и слуху;
 «Второе дыхание» / Алексеева Дарья – Технологии переработки тканей и текстиля;
 «LedClips» / Гаврилова Анастасия, Гайнуллин Рафаэль – Интерактивная световая фурнитура для одежды и аксессуаров.

Победители программы «Seasons Tech» 2021:

 «SpaceFabrics»/ Михаил Купавцев – онлайн-фабрика тканей;
 «EasyTry» / Даниил Андреев – Интегрируемое онлайн-решение с функцией виртуальной примерочной;
 «Warmr» / Олави Сийки – Текстиль с функцией подогрева.

Примечания

Ссылки 
 ruseasons.com - официальный сайт Фестиваля русской культуры в дизайне «Русские сезоны»

Фестивали искусств
Фестивали моды
Конкурсы дизайна